Кабесон-де-Льебана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льебана. Занимает площадь 81,3 км². Население — 690 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cabezón de Liébana

Муниципалитеты Кантабрии